Arthur Marissal (1895-1944), pneumophtisiologue français
 Lou Bertot-Marissal (1915-2003), décoratrice, illustratrice et enseignante belge
 Vincent Marissal, journaliste québécois

Voir aussi 
 Marissel